Kitamura est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Kitamura Kigin (1624-1705), poète japonais ;
 Tōkoku Kitamura (1868-1894), poète et critique littéraire japonais ;
 Seibō Kitamura (1884-1987), sculpteur japonais ;
 Kusuo Kitamura (1917-1996), nageur japonais ;
 Eiji Kitamura (1929-), clarinettiste japonais de jazz ;
 Kaoru Kitamura (1949-), écrivain japonais ;
 Sō Kitamura (1955-), dramaturge japonais ;
 Kunio Kitamura (1968-), footballeur japonais ;
 Ryūhei Kitamura (1969-), réalisateur, producteur et scénariste japonais ;
 Takashi Kitamura (1977-), coureur de combiné nordique japonais ;
 Akihiro Kitamura (1979-), acteur japonais ;
 Tomotaka Kitamura (1982-), footballeur japonais ;
 Eri Kitamura (1987), seiyū et chanteuse japonaise ;
 Midori Kitamura (née en 1989), joueuse de volley-ball japonaise.